Nick Santino ist der Name folgender Personen:

* Nick Santino (Schauspieler) (1965–2012), US-amerikanischer Schauspieler 
 Nick Santino (Musiker) (Nicholas Bernard Santino; * 1988), US-amerikanischer Musiker